Авенида Анхель Гальярдо () — улица в городе Буэнос-Айрес, Аргентина. Получила имя в честь Анхеля Гальярдо (1867 - 1937), естествоиспытателя и бывшего министра иностранных дел Аргентины.

Описание 
Несмотря на то что улица занимает целых десять кварталов, она короче, чем другие улицы Буэнос-Айреса; Анхель Гальярдо характеризуется большим транспортным движением, пересекаясь с улицами Авенида Корриентес, Авенида Сан-Мартин и Авенида Гаона.
Авенида характеризуется как коммерческий квартал и здесь большое пешеходное движение; также здесь находится станция метро линии B Анхель Гальярдо. Кроме того здесь расположены несколько парков города, таких как парк Сентенарио.
В будущем планируется открыть станцию метро линии G.
Раньше эта улица называлась Чубут.

Маршрут улицы 
Начавшись на границе районов Альмагро и Вилья Креспо, от Авениды Корриентес, и улицы Авенида государство Израиль, улица идёт в направлении с северо-востока на юго-запад.
Здесь расположена станция метро линии B Анхель Гальярдо
Через 50 метров от станции метро улица пересекается с улицей Рио-де-Жанейро, здесь улица входит в район Кабальито.
Далее улица проходит через северную часть парка Сентенарио, заканчивается у памятника Сид Кампреадор, на пересечении с улицей Авенида Пуэйрредон; и продолжаясь в западном направлении улицей под названием Авенида Гаона.

Пересечения улицы 
 Авенида Корриентес, al 0
 Авенида Патрисиас Аргентинас,  700
 Авенида Варнес, 900
 Авенида Пуэйрредон, Авенида Диас Велес, Авенида Сан-Мартин и Авенида Гаона (Сид Кампреадор), 1200.

Примечания 

 buenosaires. gov. ar/noticias/?modulo=ver&item_id=11&contenido_id=9471&idioma=es Finalizaron las obras de recuperación del Cid Campeador

Анхель Гальярдо
Альмагро (Буэнос-Айрес)